Çaybaşı ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Çaybaşı (Buldan), Ortsteil der Stadt Buldan in der Provinz Denizli
 Çaybaşı (Ordu), Stadt und Landkreis der Provinz Ordu